Бокиев — фамилия. Известные носители:
 Бокиев, Боходир Нурзулаевич (1988) — российский и узбекский самбист и боец смешанных единоборств.
 Бокиев, Расул Худойназарович (1982) — таджикский дзюдоист.
 Бокиев, Рустам Худойназарович (1978) — таджикский дзюдоист.
 Бокиев, Рустам (1982) — узбекистанский футболист.